Fabienne Arm (* 7. März 1996) ist eine ehemalige Schweizer Unihockeyspielerin. Sie stand zuletzt beim Nationalliga-A-Vertreter UHV Skorpion Emmental unter Vertrag.

Karriere

Verein 
Arm begann ihre Karriere beim UHC Grünenmatt-Sumiswald. In der Saison 2010/2011 wechselte sie zu der UHV Skorpion Emmental. 2015/16 kam sie zu ihrem Debüt für den Nationalliga-A-Verein. In der kommenden Saison 2016/17 erzielte sie in 23 Partien acht Tore und fünf Assists in ihrer Rookie-Saison. Nach der Saison 2017/18 gab Arm den Rücktritt vom Spitzensport bekannt.
In der Saison 18/19 gab Fabienne Arm ihr Comeback als Torhüter zwischen den Pfosten. Sie hütet das Tor der 1. Liga GF UHV Skorpion Emmental. Zusätzlich gibt sie ihre Erfahrungen an den Nachwuchs der UHV Skorpion Emmental weiter. Sie trainiert die Goalies der C-Juniorinnen.

Nationalmannschaft 
Unter Sascha Rhyner, dem damaligen Trainer der U19-Nationalmannschaft, kam sie bei der U19-EFT in Göteborg beim Spiel gegen die Schwedische Auswahl zu ihrem Debüt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Unihockeyspieler (UHV Skorpion Emmental)
Schweizer
Geboren 1996
Frau